Osoby o tym nazwisku:
 John Shelby Spong – amerykański duchowny episkopalny, teolog
 Tyrone Spong – holendersko–surinamski bokser, kick-boxer oraz zawodnik muay thai